Personalidades da Igreja Católica
 Luís IX de França (1214-1270) —  rei da França e santo da Igreja Católica, conhecido também como São Luís da França
 Luís de Tolosa (1275-1298) —  bispo de Tolosa e santo da Igreja Católica, também conhecido como São Luís Bispo.
 Luís de Gonzaga (1568-1591) —  religioso italiano e santo da Igreja Católica
 Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716) —  sacerdote francês e santo da Igreja Católica 
 Luís Martin e Zélia Guérin (1823-1894) —  relojoeiros franceses, pais de Santa Teresinha, santos da Igreja Católica
 Luís Orione (1872-1940) —  sacerdote italiano e santo da Igreja Católica
 Luis Beltrame e Maria Corsin, Santos da Igreja Católica

Brasil

 São Luís (Maranhão) —  capital do Maranhão
 São Luiz (Roraima)
 São Luiz do Paraitinga — município do estado de São Paulo
 São Luiz Gonzaga —  município do estado do Rio Grande do Sul
São Luís de Cáceres  — município do estado do Mato Grosso
 São Luís (Belo Horizonte) ou Pampulha  —  bairro da cidade de Belo Horizonte
 São Luís (Cachoeira do Sul) —  bairro
 Jardim São Luís  —  distrito da cidade de São Paulo
 Rio São Luís —  rio no estado do Acre
 Colégio São Luís —  em São Paulo, Brasil
 Esporte Clube São Luiz —  no Rio Grande do Sul
 São Luiz (Londrina) —  distrito do município de Londrina, estado do Paraná
 São Luís de Montes Belos —  município do estado de Goiás
 São Luiz do Norte  — município do estado de Goiás

Haiti

 São Luís do Norte (arrondissement)
 São Luís do Norte (comuna)
 São Luís do Sul

Portugal

 São Luís (Odemira)
 Teatro São Luiz

 Estados Unidos
 St. Louis (Missouri)

 Outros
 São Luiz (graneleiro) - navio

Ver também

Luis
Desambiguações de topônimos